Жереми́ Бреше́ (; 14 августа 1979, Лион) — французский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Жереми является воспитанником «Лиона», в составе которого дебютировал в профессиональном футболе в сезоне 1998/99. За первый год в клубе Бреше провёл 15 матчей. Жереми выступал за «Лион» до 2003 года, сыграв в 117 встречах и выиграв с командой 2 чемпионства, кубок и Суперкубок Франции.

В июле 2003 Жереми перешёл в состав итальянского «Интернационале». Начало сезона в Италии успешно складывалось для Бреше, он отыграл 6 матчей. Однако затем Эктор Купер был уволен с поста главного тренера, а Жереми получил травму и до конца сезона принял участие только ещё в 3 матчах. Летом 2004 года руководство «Интера» проинформировало игрока, что они не нуждаются в услугах француза.

Жереми подписал контракт с испанским «Реал Сосьедадом», но за два сезона из-за травм провёл за клуб только 20 матчей.

Летом 2006 Бреше принял решение вернуться во Францию, он присоединился к «Сошо». Уже после третьей игры за новый клуб получил капитанскую повязку. За «Сошо» Жереми провёл 2 довольно успешных сезона, став ключевым игроком команды, с которой выиграл Кубок Франции 2006/07.

В июне 2008 Бреше перешёл в голландский ПСВ, подписав контракт на 3 года. Однако уже через год Жереми вернулся в «Сошо», объяснив свой переход семейными обстоятельствами. По окончании сезона 2011/12 Бреше стал свободным агентом и подписал соглашение с «Труа», только что вышедшим в Лигу 1.

26 июня 2013 присоединился к «Бордо». Первый матч за «жирондинцев» провёл 17 августа 2013 года, выйдя на замену в матче против «Тулузы».

Карьера в сборной 
В сборной Франции дебютировал 1 июня 2001 года в матче Кубка конфедераций, в стартовом составе во втором матче группового этапа против Австралии. Всего в футболке национальной сборной провёл три матча.

Примечания

Ссылки 
 Статистика Жереми Бреше во французской лиге
 Статистика игрока
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Труа»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Газелек»